Franz Herbich ist der Name folgender Personen:

* Franz Herbich (Botaniker) (auch Franciszek Herbich; 1791–1865), österreichischer Arzt und Botaniker 
 Franz Herbich (Geologe) (1821–1887), österreichischer Geologe und Paläontologe